Este artigo refere-se aos eventos ocorridos no estado do Rio Grande do Sul durante a pandemia de COVID-19 no Brasil

Histórico 
Em 10 de março de 2020, o primeiro caso do novo coronavírus no Estado é confirmado em Campo Bom, de um paciente homem de 60 anos com histórico de viagem à Europa, Itália, entre os dias 16 e 23 de fevereiro. 

Em 19 de março de 2020, o governador do estado, Eduardo Leite, decretou o estado de calamidade em todo o estado para conter a pandemia.

Em 28 de março de 2020, o Rio Grande do Sul registrou a primeira morte pela COVID-19 em Porto Alegre. Se tratava de uma mulher de 22 anos, que morava em Dom Pedrito e estava em Porto Alegre para tratamento de um câncer, quando contraiu o novo coronavírus. A morte foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. Ela não tinha histórico de viagem.

Em 23 de abril de 2020, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1 mil casos confirmados do novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 9 de maio de 2020, o governo do Rio Grande do Sul anunciou o decreto de distanciamento social controlado em função da pandemia do novo coronavírus.

Em 14 de julho de 2020, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 1 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 3 de agosto de 2020, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 2 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 18 de agosto de 2020, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 100 mil casos confirmados do novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 7 de outubro de 2020, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 5 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 15 de janeiro de 2021, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 500 mil casos confirmados do novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 18 de janeiro de 2021, a campanha de vacinação contra a COVID-19 no estado iniciou para os profissionais da saúde, os idosos em instituições de longa permanência e os indígenas.

Em 19 de janeiro de 2021, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 10 mil mortes causadas pelo novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Em 12 de fevereiro de 2021, o Rio Grande do Sul registrou o primeiro caso da variante brasileira do coronavírus, identificada em Manaus. No mesmo dia, A Secretaria Estadual da Saúde confirmou a primeira morte de infectado pela variante brasileira do coronavírus, encontrada no Rio Grande do Sul.

Em 20 de fevereiro de 2021, o Rio Grande do Sul ultrapassou a marca de 600 mil casos confirmados do novo coronavírus, registrada pela Secretaria Estadual da Saúde.

Anúncio da fase preta e colapso na saúde 

O estado entrou em colapso no sistema de saúde em 25 de fevereiro de 2021, dias depois de decretar a lockdown em alguns municípios.

Por isto, todo o estado está na fase preta e foi suspensa a política de cogestão (cada prefeito decidia o que é necessário fazer na pandemia).

Nesta classificação, só farmácias e supermercados puderam abrir. Mas neste último, nem todos os produtos puderam ser vendidos. Cada loja pôde decidir o que era essencial.

Em 5 de março de 2021, o governador Eduardo Leite ampliou a medida até 21 de março. E o comércio não essencial continuará fechado até 31 de março de 2021.

No Diário Oficial do Estado, foi estipulada uma multa de R$ 2 mil para quem desobedecer pela segunda vez o uso de máscara corretamente e até R$ 4 mil em caso de reinscidência.

Estatísticas 

Por município:

Essa é a lista de municípios com mais casos confirmados:
 

Atualizado em 25 de abril de 2022

 
Pandemias ou epidemias em curso